Riu Helmand,el riu més llarg de l'Afganistan.
 Província de Helmand, divisions administratives primàries de l'Afganistan.